AWB har flere betydninger:
 Wikipedia:AutoWikiBrowser – halvautomatisk MediaWiki-editor
 Afrikaner Weerstandsbeweging – organisation for opretholdelse af det hvide styre i Sydafrika
 Hvidbalance, digital fotografering – Automatic White Balance